Николаёвский сельсовет (белор. Мікалаёўскі сельсавет) — административная единица на территории Миорского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр — агрогородок Николаёво.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Николаёвский сельсовет включает 40 населённых пунктов:
 Арханово — деревня.
 Балабошки — хутор.
 Баранчики — деревня.
 Барсуки — деревня.
 Барсучино — деревня.
 Баслаки — деревня.
 Беляны — деревня.
 Бондарцы — деревня.
 Брушки — деревня.
 Бычинщина — деревня.
 Бушево — деревня.
 Глинские — деревня.
 Горки 1 — деревня.
 Горки 2 — деревня.
 Демидово — хутор.
 Денисово — деревня.
 Дорожковичи — деревня.
 Ельно — хутор.
 Копыльщино — деревня.
 Косабуки — деревня.
 Липатино — деревня.
 Липно — деревня.
 Луговцы — хутор.
 Николаёво — агрогородок.
 Новинцы — деревня.
 Окунево — деревня.
 Рудня — деревня.
 Савченки — деревня.
 Ситьково 1 — хутор.
 Ситьково 2 — деревня.
 Соколово — деревня.
 Стальмаково — деревня.
 Турчино — деревня.
 Ульщино — хутор.
 Федорцы — деревня.
 Федосово — деревня.
 Шантырево — деревня.
 Шараги — деревня.
 Якубово — хутор.
 Яново — хутор.

Культура 

 Историко-этнографический музей в д. Ситьково 2

См. также 
 Миорский район

Примечания

Ссылки 
 Миорский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Миорского района